voltage dependent resistor: spanningsafhankelijke weerstand
 voyage data recorder: reisgegevensrecorder